Пу́шкинский район:

 Пушкинский район — бывший административный и муниципальный район в Московской области, с 2019 года  Пушкинский городской округ.
 Пушкинский район — городской район в Санкт-Петербурге.
 Пушкинский район — название Пушкиногорского района в составе Ленинградской области в 1927—1936 годах.
 Пушкинский район — название Билясуварского района Азербайджанской ССР в 1938—1991 годах.